ABN AMRO World Tennis Tournament 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2015 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 9–15 lutego 2015 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 478 850 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Holandii